Haarala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
, danseuse finlandaise
Hannu Haarala (né en 1981), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois